Tópaga kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tópaga (ort), Boyacá, 
 Tópaga (kommun), Boyacá,